Wakounig ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Wakounig (* 1959), österreichische Historikerin
 Metka Wakounig (* 1983), österreichische Übersetzerin